Louis Favre (schrijver) (1822-1904) Zwitsers schrijver, naturalist en archeoloog
 Louis Favre (advocaat) (1824-??), Advocaat, biograaf en taalkundige
 Louis Favre (ingenieur) (1826-1879), ingenieur (onder meer van de Sint-Gothardtunnel)
 Louis Favre (wetenschapsfilosoof) (1868-), wetenschapper en filosoof
 Louis Favre (kunstschilder) (1891-1956), Frans schilder en lithograaf
 Louis Favre (priester) (1910-1944), priester en verzetsstrijder
 Louis Favre (voetballer) (1923-2008), Frans voetbalspeler
 Louis Favre (drummer), Frans-Belgische jazzdrummer